

Patronyme 

 Léon Sandon (1823-1872), avocat français.

Toponyme 

 le château de Sandon, domaine, protégé des monuments historiques, situé à Pontarlier, dans le département français du Doubs ;
 Sandon, village anglais situé dans le Hertfordshire au Royaume-Uni.

Prénom 
 
 Sandon Stolle (1970-), ancien joueur de tennis professionnel australien.
Patronyme français